Rodnikí (Krasnodar), poble del territori de Krasnodar, a Rússia
 Rodnikí (Ivànovo), ciutat de la província d'Ivànovo, a Rússia
 Rodnikí (Perm), poble del territori de Perm, a Rússia
 Rodnikí (Nijnegorski), poble de la república de Crimea, a Rússia
 Rodnikí (Belogorsk), poble de la república de Crimea, a Rússia